Злата Олешњица може бити:

 Злата Олешњица (Јаблонец на Ниси), насељено мјесто у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република
 Злата Олешњица (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република